Nazaré da Mata kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nazaré da Mata (ort), Pernambuco, 
 Nazaré da Mata (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar